Žabljak (Kroatië), een plaats in de gemeente Barilović in de Kroatische provincie Karlovac
Žabljak (Montenegro), een Montenegrijnse gemeente